Правий берег:

 Правий берег (Париж) — північна частина Парижа, обмежена з півдня річкою Сена.
 Правий берег — західні райони Києва, обмежені зі сходу річкою Дніпро.
 Правобережжя — історико-географічна назва частини території України на правому березі Дніпра.

Див. також 
 Лівий берег (значення)